Stürgkh ist der Name einer österreichischen Adelsfamilie, siehe Stürgkh (Adelsgeschlecht)

Zu dieser zählen u. a. folgende Personen:
 Anna Stürgkh (* 1994), österreichische Politikerin (Neos)
 Barthold Stürgkh (1898–1965), österreichischer Politiker 
 Christoph Stürgkh auf Plankenwarth († 1594), Erzherzoglicher Rat und Gutsbesitzer
 Desirée Treichl-Stürgkh (* 1964), österreichische Managerin 
 Georg Stürgkh († 1547), Bürgermeister von Graz, Stammvater der Adelsfamilie Stürgkh
 Karl Stürgkh (1859–1916), österreichischer Politiker, k.k. Ministerpräsident